Viola ima više značenja:

 Viola, muzički instrument
 Ljubičica (lat. -{Viola}-), rod biljaka, iz porodice ljubičica (lat. -{Violaceae}-)

Naselja u Italiji:
 Viola (Kuneo)
 Viola (Mantova)
 Viola (Parma)
 Viola (Teramo)
 Viola (Udine)
 Viola (Venecija)

Vidi još 
 Vajola